Voici la liste des planètes mineures numérotées de 204001 à 205000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 204001 à 205000

204001-204100

204101-204200

204201-204300

204301-204400

204401-204500

204501-204600

204601-204700

204701-204800

204801-204900

204901-205000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000